Vegri ima više značenja:
 Vegri (Rovigo)
 Vegri (Verona)
 Vegri (Vičenca)